

Földrajz
 Eperjes (szlovákul Prešov), város Szlovákiában
 Eperjes, község Csongrád-Csanád megyében
 Eperjes, Pozsonyeperjes (szlovákul Jahodná) neve 1909-ig, község Szlovákiában
 Eperjeske, község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Eperjesi kerület, Szlovákia közigazgatási egysége
 Eperjesi járás, a szlovákiai Eperjesi kerület közigazgatási egysége

 Negyed, Eperjes-tó

Személyek
 Eperjes Károly, színművész